Sigmaxinella är ett släkte av svampdjur. Sigmaxinella ingår i familjen Desmacellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sigmaxinella